Sezóna 1989/1990 byla 73. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Edmonton Oilers.

Konečné tabulky základní části

Nejlepší hráči kanadského bodování - základní část

Nejlepší hráči kanadského bodování - playoff

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1989
Lední hokej v roce 1990